Migezi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Migezi (vattendrag), Gitega, 
 Migezi (periodiskt vattendrag), Mwaro, 

Robotskapade Burundiförgreningar